Mentana – comune in provincia di Roma;
 Battaglia di Mentana – scontro fra forze franco-pontificie e garibaldini;
 Croce di Mentana – medaglia concessa dallo Stato Pontificio
 Enrico Mentana (1955) – giornalista italiano;
 Mentana Condicio – programma televisivo;
 Mentana Jenne – squadra di calcio di Jenne.
 Piazza Mentana – lungo l'Arno nel centro storico di Firenze

Pagine correlate 
Menta (disambigua)
Mentone